Haddam ist der Name folgender Person

 Abd al-Halim Chaddam (), ehemaliger Außenminister, Vizepräsident und für wenige Tage Interims-Präsident von Syrien

Haddam ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Haddam (Connecticut)
 Haddam (Kansas)